Импланта́ты (герм. от  ←  «в» +  «сажать»), импла́нты (англиц. от ) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу). Термин появился в 60-х годах XX века. Имплантаты всегда имеют неорганический состав в отличие от трансплантата.

Имплантаты стоматологические — вид имплантатов для вживления в кости верхней и нижней челюсти, которые используются в качестве основы для прикрепления съемных и несъёмных стоматологических протезов.

Существует также имплантация капсул с фармакологическим содержимым, например противозачаточных капсул , содержащих гормональные контрацептивы.

Разновидности имплантации 
 Имплантация зубов
 Кохлеарный имплантат
 Стволомозговой имплантат
 Имплантат полового члена
 Искусственный сфинктер мочевого пузыря
 Имплантация клапанов сердца (механическими, биологическими протезами)
 Идентификационный имплантат
 Имплантаты сетчатки
 Имплантат для парализованных конечностей
  — имплантаты молочных желёз для коррекции груди (в том числе после хирургического удаления) у женщин при маммопластике или для их увеличения.

Находятся на стадии разработки или тестирования имплантаты, позволяющие управлять техникой путём снятия нервных импульсов с нервов, имплантаты, блокирующие нервные импульсы для некоторых специфических целей, и ряд других.

См. также 
 Киборг
 Нейрокомпьютерный интерфейс
 Электростимуляция блуждающего нерва
 Протезы клапана сердца
 Модификации тела

Примечания 

Киберпанк
 
Хирургия
Модификации тела